Первомайский — посёлок в Романовском районе Алтайского края. Входит в состав Тамбовского сельсовета.

История 
Основан в 1954 году.

География 
Уличная сеть представлена тремя объектами: ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Центральная. У посёлка пруд.

На западной, северной окраинах посёлка проходит административная граница с Завьяловским районом. Менее чем в 25 км находится Мамонтовский район.

Население

Транспорт 
Подъезд к автодороге межмуниципального значения 01К-45 Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово, и далее по ней на автодорогу регионального значения 01К-23 Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)